PW100 steht für:
Pratt & Whitney Canada PW100, ein Flugzeugtriebwerkstyp

PW-100 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Teilstaates von Palau

PW100